Jean Danguy (1863-1926), peintre français ;
 Paul Auguste Danguy (1862-1942), botaniste français.